Yves I di Bellême – signore di Bellême
 Yves II di Bellême – signore di Bellême
 Yves di Bellême – vescovo di Séez